Knallhütte bezeichnet:

 Knallhütte (Ennepetal), Wohnplatz der Stadt Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Knallhütte (Baunatal), historische Bezeichnung der Hütt-Brauerei in Baunatal, Landkreis Kassel, Hessen